E néven ismert események, a pikárdiai Saint-Quentin város (Franciaország, Aisne megye) közelében
 Saint-quentini csata (1557): az 1551–59-es Habsburg–Valois háború ütközete, 1557. augusztus 10-27.
 Saint-quentini csata (1871): a porosz–francia háború eseménye, 1871. január 19.
 Saint-quentini csata (1914) vagy guise-i csata: az első világháború ütközete a marne-i francia visszavonulás alatt, 1914. augusztus 29–30.
 Saint-quentini csata (1918): az első világháború ütközete a Michael hadművelet keretében, 1918. március 21. – április 5. között.